Брустер има више значења:
 Округ Брустер (Тексас)
 Брустер (Флорида)
 Брустер (Масачусетс)
 Брустер (Вашингтон)
 Брустер (Њујорк)
 Брустер (Канзас)
 Брустер (Минесота)
 Брустер (Небраска)
 Брустер (Охајо)
 Брустер (фабрика)